Plaats in Indonesië
 Sabrang (Delanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sabrang (Ambulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java